Imprezy cykliczne w Warszawie

Sportowe 
 Run Warsaw – impreza promująca biegi.

Rozrywkowe 

 Juwenalia – coroczne majowe święto studentów. Ma charakter integracyjny, organizowane jest przez Porozumienie Uczelni Warszawskich reprezentujące ponad 220 tysięcy warszawskich studentów. Na obchody składa się Wielka Parada Studentów, liczne koncerty, spotkania i imprezy. Juwenalia Warszawskie organizowane są wspólnie od roku 2003.
 Święto Francji – organizowane od 2012 przez Francuską Izbę Przemysłowo Handlową w Polsce wydarzenie łączące prezentacje firm z elementami rozrywkowymi, sportowymi i artystycznymi.
 Święto Saskiej Kępy – festyn organizowany na ulicy Francuskiej, odbywa co roku od maja 2006. Towarzyszą mu występy artystyczne, koncerty i wystawy.
 Wianki – impreza plenerowa nad Wisłą, organizowana na rozpoczęcie lata (w sobotę najbliższą Nocy Świętojańskiej).

Kulturalne 

 Noc Muzeów – coroczne wydarzenie kulturalne wzorowane na podobnych imprezach europejskich. Polega na udostępnianiu dla zwiedzających wybranych muzeów, galerii i instytucji w danym dniu w godzinach nocnych. Towarzyszą jej specjalne pokazy i atrakcje, jak np. oprowadzanie przez samych twórców i organizatorów wystaw.
 Warszawska Jesień Poezji
 Festiwal Kultury Afrobrazylijskiej
 Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w kulturze”
 Festiwal Festiwali Teatralnych „Spotkania”
 Festiwal „Sztuka Ulicy”
 Uniwersyteckie Lato Artystyczne
 Konkurs Teatrów Ogródkowych, Festiwal „Filharmonia Narodowa Stolicy”
 Transkaukazja – jedyny międzynarodowy festiwal dotyczący Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu odbywający się poza Kaukazem. Organizowany od 2004.
 Ludzie z Kontynentu – projekt obejmujący cykl wydarzeń promujących twórczość artystów pochodzących z mniejszości etnicznych i narodowych, którzy mieszkają i tworzą w Warszawie. W ramach cyklu promocja m.in. malarstwa, fotografii, muzyki, filmu, sztuk audiowizualnych, poezji, tańca. Organizowany od 2007 przez redakcję portalu o wielokulturowości: Kontynent Warszawa-Warszawa Wielu Kultur.
 Wielokulturowe Warszawskie Street Party – cykliczny festiwal prezentujący wielokulturowość Warszawy. Organizowany od 2007.
 Wisłostrada – Festiwal Sztuki Otwartej organizowany od 2004 roku.
 Festiwal Otwarte Mieszkania – inicjatywa warszawskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Po raz pierwszy zorganizowana w 2012 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, od 2013 jako odrębny festiwal. Akcja polega na zorganizowanym zwiedzaniu miejsc na co dzień niedostępnych dla osób postronnych, jak np. dawnych pracowni rzeźbiarskich i mieszkań architektów.

Filmowe 
 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy – odbywający się co roku od 1985 festiwal filmowy (wcześniej jako Warszawski Tydzień Filmowy i Warszawski Festiwal Filmowy) na początku października. Pokazuje nowe filmy kina polskiego, europejskiego i światowego. Towarzyszą mu różne pokazy, warsztaty i prezentacje oraz plebiscyt publiczności.
 Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie – festiwal objazdowy współorganizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Prezentuje filmy związane z tematyką praw człowieka.
 Planete Doc Review – odbywa się w maju od 2004 roku. Poświęcony jest długometrażowym filmom dokumentalnym.
 Festiwal Filmów Latynoamerykańskich – promujący filmy latynoamerykańskie.
 Lato Filmów – odbywający się w Kazimierzu Dolnym od 1995, w 2005 przeniesiony do Torunia, a w 2008 roku do Warszawy, letni festiwal filmowy prezentujący kinematografię polską i światową ze szczególnym podkreśleniem roli scenariusza w sztuce filmowej.
 Sputnik nad Polską – festiwal filmów rosyjskich organizowany każdej jesieni od 2007 roku przez Fundację WSPIERAM we współpracy z Europejską Agencją Reklamową oraz firmą dystrybucyjną 35 mm.
 Filmowa Stolica Lata – coroczna seria bezpłatnych plenerowych pokazów filmowych organizowanych głównie w stołecznych parkach w okresie letnim.

Muzyczne 

 Koncert Niepodległości – organizowany od 2009 roku w dniu 11 listopada w Muzeum Powstania Warszawskiego a także w dniu 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Celem projektu jest zarówno prezentowanie polskich pieśni patriotycznych, wojskowych i hymnicznych we współczesnych aranżacjach hybrydowych, jak i współczesnych kompozycji instrumentalnych i poezji. Muzyce towarzyszy prozatorska narracja ukazująca muzykę na tle wydarzeń historycznych. Twórcami wydarzenia są Ola Turkiewicz oraz Jacek „Wiejski” Górski, zaś jego organizatorami Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny
 WBW – Wielka Bitwa Warszawska – uznawany za mistrzostwa Polski turniej muzyczny w dziedzinie Freestyle Rap i Beatbox Battle – odbywa się co roku od 2003.
 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz Jamboree – po raz pierwszy zorganizowany w 1958 w Klubie Stodoła. Obecnie jeden z największych i najstarszy festiwal jazzowy w Europie.
 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny – Festiwal jest organizowany w Warszawie od roku 2006. Odbywa się w listopadzie.
 Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych „Caecilianum” w Warszawie – Festiwal jest organizowany od roku 2001. Odbywa się w październiku.
 Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich „Vivat Academia” w Warszawie
 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – organizowany co 5 lat
 Festiwal Muzyki Dawnej
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej – odbywa się corocznie w czerwcu w katedrze i czasem innych kościołach. Powstał w 1991 z inicjatywy organisty Przemysława Kapituły dla uczczenia IV pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Patronat nad Festiwalem sprawuje Arcybiskup Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” – corocznie w niedziele lipca, sierpnia i września, o godz. 16 w archikatedrze św. Jana; od 1994. Inicjatorem i kierownikiem artystycznym jest organista Przemysław Kapituła
 Koncerty Chopinowskie – recitale pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich, odbywające się w niedziele od maja do września, od 1959, z udziałem wybitnych pianistów z Polski i zagranicy, organizowane przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina i Stołeczną Estradę. Wstęp wolny
 Festiwal Folkowy Polskiego Radia „Nowa Tradycja” – jeden z najważniejszych polskich festiwali prezentujących muzykę folkową. Organizowany jest od 1998 roku przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej. W trakcie kilku dni odbywają się koncerty zagranicznych i polskich zespołów folk i world music. Koncertom towarzyszy konkurs młodych wykonawców polskiej muzyki folk, inspirowanej polską muzyką ludową oraz polskich mniejszości narodowych. Nagradzane są najlepsze polskie wydawnictwa płytowe z muzyką folkową oraz tradycyjną.
 Warszawskie Spotkania Muzyczne „Muzyka Dawna – Muzyka Nowa”
 Festiwal Mozartowski
 Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego
 Festiwal „Warsaw Summer Jazz Days” – powstał w 1992 jako konkurencja wobec Jazz Jamboree. Odbywa się w ostatnich dniach czerwca, prezentuje utwory jazzu współczesnego.
 Festiwal Ogrody Muzyczne
 Jazz na Starówce – plenerowy letni festiwal jazzowy, odbywa się od 1994
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” – festiwal o międzynarodowej randze i skali, organizowany od 1956 roku przez Związek Kompozytorów Polskich.
 Festiwal Muzyczny Unii Europejskiej
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Bach... ale nie tylko” – cykl koncertów organizowany od 1997 przez Ewangelicko-augsburską Parafię św. Trójcy
 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa – organizowany w sierpniu i wrześniu, od 2005. Obejmuje recitale, koncerty symfoniczne i oratoryjne i kameralistykę, z udziałem orkiestr i chórów
 Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Floralia Muzyczne – Muzyka w kwiatach.
 Letni Festiwal Nowego Miasta – powstał w 2008 r. Odbywa się co roku na przełomie lipca i sierpnia na obszarze warszawskiego nowego miasta. Festiwal jest poświęcony polskiej muzyce poważnej. Prezentowane są kompozycje znane, a także rzadko wykonywane oraz premierowe. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna
 Orange Warsaw Festival – otwarty festiwal muzyki i sztuki ulicy, organizowany od 2008 roku
 Festiwal Skrzyżowanie Kultur – festiwal muzyczny

Inne 
 Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera
 Powiślenia

Naukowe i edukacyjne 

 Piknik Naukowy – największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę, organizowana przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Odbywa się corocznie od 1997 roku na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie. W 2010 i 2011 wyjątkowo odbyła się w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na Powiślu.
 Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza organizowana od 1996 roku odbywająca się w przedostatni tydzień września i dwa weekendy (łącznie 10 dni). Celem jest popularyzacja nauki poprzez udostępnienie społeczeństwu zwiedzania placówek naukowych oraz organizacje licznych spotkań, wykładów, paneli dyskusyjnych, pokazów i filmów.
 Masa Powstańcza – impreza powstała przy współudziale Warszawskiej Masy Krytycznej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Odbywa się co roku, począwszy od 2007, a jej celem jest upamiętnienie uczestników powstania warszawskiego. Trasa przejazdu uzależniona jest od motywu przewodniego – np. wiedzie szlakiem walk danego zgrupowania AK, dzięki czemu impreza ma też walor edukacyjny.

Manifestacje 

 Marsz dla Życia i Rodziny – coroczny przemarsz środowisk przywiązanych do wartości rodzinnych organizowany przez stowarzyszenia pro-life. Odbywa się w maju od 2006 roku.
 Parada Schumana – coroczny przemarsz zwolenników Unii Europejskiej ulicami stolicy. Odbywa się w maju, od 1999 roku.
 Manifa – coroczna manifestacja środowisk feministycznych organizowana w okolicach dnia kobiet przez grupę Porozumienie Kobiet 8 Marca od 2000.
 Parada Równości – coroczna manifestacja środowisk LGBT organizowana m.in. z okazji Christopher Street Day. Odbywa się od 2001.
 Parada Seniorów „Dojrzali Wspaniali” – organizowany od 2013 przemarsz, którego celem jest m.in. zwrócenie uwagi na zmiany demograficzne.
 Warszawska Masa Krytyczna – comiesięczny przejazd pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni ulicami miasta, odbywa się w sposób zorganizowany od 2002 (z przerwą od 30.09.2016 do 29.03.2019), niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych; celem manifestacji uczestników jest lobbing na rzecz rozbudowy infrastruktury rowerowej.

Charytatywne 
 Rajd na Autyzm – impreza zorganizowana przy współudziale Warszawskiej Masy Krytycznej i Fundacji Synapsis, której celem jest wsparcie dla osób z autyzmem. Odbywa się co roku od 2006.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Imprezy Cykliczne – Centrum Informacji Studenckiej

Kultura w Warszawie
Warszawa
Warszawa